Плёк-сюр-Лье (, ) — ассоциированная коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Плентель. Округ коммуны — Сен-Бриё.

1 января 2016 года объединилась с коммуной Л’Эрмитаж-Лорж в новую коммуну Плёк-Л’Эрмитаж.

Код INSEE коммуны — 22203.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 380 км к западу от Парижа, в 85 км западнее Ренна, в 19 км к югу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 3224 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 1860 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1342 были экономически активными, 518 — неактивными (показатель активности — 72,2 %, в 1999 году было 66,2 %). Из 1342 активных работали 1259 человек (670 мужчин и 589 женщин), безработных было 83 (39 мужчин и 44 женщины). Среди 518 неактивных 146 человек были учениками или студентами, 188 — пенсионерами, 184 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Корбьер (1545—1764 годы)
 Усадьба Терт (1689 год)
 Усадьба Виль-Руо (XVIII век)
 Усадьба Ланд-Вало (XVII—XVIII века)
 Усадьба Вьёвиль (XVII век)
 Фонтан Сент-Элуа (XVII век)
 Менгир Бейо (эпоха неолита)
 Несколько водяных мельниц

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор